Foerster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 W. Foerster
 Arnold Foerster